Дев'яткін Андрій Олексійович ( 1980) — російський шахіст, гросмейстер
 Дев'яткін Віктор Вікторович (1988—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Дев'яткіна — річка в Росії, в Архангельській області
 Дев'яткіно